MZM steht für:
 Mach-Zehnder-Modulator, optisches Bauteil
 Marktzinsmethode, Verfahren zur Identifikation von Erfolgsquellen in der Bankkalkulation
 Money with Zero Maturity, siehe Geldmenge #Geldmengendefinitionen
 Moravské zemské muzeum, siehe Mährisches Landesmuseum
 Museumszentrum Mistelbach, österreichischer Museumskomplex
 alter Metical (ISO-4217-Code), bis 2006 gültige Währung von Mosambik
 Militärflugplatz Metz-Frescaty (IATA-Code), französischer Flugplatz

mzm steht für:
 Mumuye (ISO-639-3-Code), Adamawa-Sprache in Nordostnigeria und Nordwest-Kamerun

Abkürzung